

Patronyme 

 Pierre Clairambault (1651-1740), généalogiste français ;
 Nicolas-Pascal Clairambault (1698-1762), généalogiste français ;
 Jean-Louis Clairambault (), homme de lettres français.